, série télévisée américaine sortie en 1952 ;
 Police Story, série télévisée américaine diffusée entre 1973 et 1978 ;
 Police Story, série télévisée américaine diffusée à partir de 1988 ;
 Police Story, série de 6 films policiers hongonkais, dont :
 Police Story, film hongkongais réalisé par Jackie Chan, sorti le ,
 Police Story 2, film hongkongais réalisé par Jackie Chan, sorti le ,
 Police Story 3: Supercop, film hongkongais réalisé par Stanley Tong, sorti en 1992,
 New Police Story, film policier hongkongais réalisé par Benny Chan, sorti en 2004,
 Police Story: Lockdown, film chinois de Ding Sheng sorti en 2013.